Тончу има више значења:

 Тончу (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Тончу (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији